UHS steht für:
 Union Höherer Schüler, der frühere Name der österreichischen Schülerunion, im Bundesland Oberösterreich weiterhin verwendet
 Ultra High Site, ein Antennenstandort im deutschen e-plus-Mobilfunknetz
 Ultra High Speed, eine Angabe zu Geschwindigkeitsklassen für SD-Speicherkarten
 Unfallhilfsstelle
 Unfallhäufungsstelle, siehe Unfallschwerpunkt

Uhs steht für:
 Unhexseptium, derzeit hypothetisches chemisches Element mit der Ordnungszahl 167, siehe Erweitertes Periodensystem

UHS